Münzmeister steht für:

 Münzmeister, eine für die Leitung oder Verwaltung einer Münzstätte zuständige Person
 Münzmeister (Ratsherrngeschlecht), ein Dresdner Ratsherrengeschlecht

Münzmeister ist der Familienname folgender Personen:
 Augustin Münzmeister von Breisach († 1380), deutscher Geistlicher, Bischof von Seckau
 Hans Münzmeister († nach 1458), Bürgermeister von Dresden, siehe Münzmeister (Ratsherrngeschlecht) #Hans (Johann) Münzmeister
 Konrad Münzmeister, Freiburger Arzt oder Apotheker im 14. Jahrhundert (siehe Geben (Adelsgeschlecht))
 Nicolaus Münzmeister († nach 1456), Bürgermeister von Dresden Münzmeister (Ratsherrngeschlecht) #Nicolaus (Nicklas) Münzmeister
 Nikolaus Münzmeister († 1388), Domherr zu Meißen, siehe Münzmeister (Ratsherrngeschlecht) #Nikolaus Münzmeister